Rue Claude-Farrère à Lyon.
 Rue Claude-Farrère à Paris.